Capocroce ima više značenja:
 Capocroce, Frosinone
 Capocroce, Latina